Roberval, également quartier de Vandoeuvre (Métropole du Grand-Nancy);

Patronyme 
Gilles Personne de Roberval (1602–1675), mathématicien et physicien français, inventeur de la balance  Roberval.
Jean-François de La Rocque de Roberval (1500-1560), homme de guerre protestant, corsaire, courtisan de François , vice-roi du Canada et explorateur du passage du Nord-Ouest.

Toponyme

Roberval, ville de l'Oise, célèbre pour son viaduc.

Roberval, ville du Québec.
Division administrative
Roberval—Lac-Saint-Jean, circonscription électorale fédérale du Québec.
Roberval, circonscription électorale provinciale du Québec.

Divers 
 Laboratoire Roberval, de l'Université de technologie de Compiègne, spécialisé en mécanique, acoustique et en matériaux.
 Prix Roberval, prix francophone du livre et de la communication en technologie
 Balance Roberval, un instrument de pesage

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme